Quadrangle (englisch für „Viereck“) steht für:

 Geviert (Architektur), ein quadratischer oder rechteckiger Innenhof
 Quadrangle (Kartografie), viereckige Karten des United States Geological Survey

Siehe auch:
 Quadrangel
 The Quadrangle, ein Bergkessel auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis